Everybody (canção de Tanel Padar e Dave Benton) — canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2001, em representação da Estônia
 Everybody (canção de Madonna) — de 1982, foi o primeiro single da cantora
 Everybody (Backstreet's Back) — canção de 1997
 Everybody — quinto EP da boy band Shinee.
 Everybody — primeiro single do quinto EP da boy band Shinee.

Desambiguação